{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпионат Бахрейна
|-
|align = "center" | Манама, Бахрейн
|-
|align = "center" | 8 — 15 ноября 2008
|-
|align = "center" | Bahrain International
Exhibition Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ 225 500
|-
| Победитель — £ 35 000
|-
| Высший брейк — 147 — два раза (Маркус Кэмпбелл — основной турнир, Лян Вэньбо — квалификация)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Финальный матч
|-
| Победитель — Нил Робертсон|-
| Финалист — Мэттью Стивенс
|}Чемпионат Бахрейна по снукеру 2008''' — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проходивший с 8 по 15 ноября 2008 года в Манаме, Бахрейн. Победителем турнира стал Нил Робертсон, победивший в финале Мэттью Стивенса со счётом 9:7.

Три игрока из Топ-16 (Джон Хиггинс, Марк Селби и Дин Цзюньхуэй) отказались принимать участие в чемпионате Бахрейна, поскольку в это время они играли в другом турнире по снукеру — Премьер-лиге. Поэтому они не получили рейтинговые очки за чемпионат Бахрейна, а их место в основной стадии автоматически заняли три наиболее близких к Топ-16 по рейтингу игрока — Мэттью Стивенс (№ 17), Кен Доэрти (№ 18) и Джейми Коуп (№ 19). Из-за этого смещения квалификация игроков с низшим рейтингом длилась меньше. Кроме того, Ронни О'Салливан и Стив Дэвис также снялись с турнира, оба по причине плохого самочувствия. Но если О’Салливан заявил об этом еще до начала соревнования, то Дэвис отказался играть в 1/8 финала.

Призовой фонд 

Победитель: GB£ 48 000
Финалист: £ 22 500
Полуфиналисты: £ 12 000
Четвертьфиналисты: £ 6 500
1/8 финала: £ 4 275
1/16 финала: £ 2 750
Второй круг: £ 1 725
Первый круг: £ 1 325

Высший брейк в квалификации: £ 500
Высший брейк в основной стадии турнира: £ 2 000

Максимальный брейк в квалификации: £ 1 000
Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 20 000

Общий призовой фонд: £ 271 000

Результаты

Уайлд-кард раунд 

Матчи уайлд-кард раунда игрались 8 ноября в Манаме. В них принимали участие шесть игроков из квалификации с наиболее низким рейтингом и игроки, получившие уайлд-кард.

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Квалификация на чемпионат Бахрейна 2008 проходила с 27 по 30 октября в Престатине, Уэльс.

Сенчури-брейки

Квалификация 

 147, 139, 139, 115 Лян Вэньбо
 137 Доминик Дэйл
 136 Аттасит Махитхи
 135 Ли Хан
 131, 126 Рори Маклауд
 128 Алан Макманус
 127 Кулдеш Джохал
 124 Лю Чуан

 122 Цзинь Лун
 122, 114, 103 Джадд Трамп
 111 Майкл Холт
 110 Скотт Маккензи
 105, 100 Фергал О’Брайен
 105 Роберт Милкинс
 101 Винсент Малдун

Основной турнир 

 147 Маркус Кэмпбелл
 139, 132, 113, 111, 106 Стивен Хендри
 137, 114, 102 Роберт Милкинс
 129, 117, 116, 100 Нил Робертсон
 123 Джо Перри
 123 Барри Хокинс
 122 Стивен Магуайр
 120 Рики Уолден
 120, 116, 110 Мэттью Стивенс

 119, 112, 111, 105 Марк Аллен
 118 Питер Эбдон
 117 Дэйв Харольд
 112, 100 Барри Пинчес
 110 Грэм Дотт
 105 Майкл Холт
 101 Майк Данн
 100 Род Лоулер
 100 Алистер Картер

Примечания 

Чемпионат Бахрейна по снукеру
2008 год в снукере